Mandatum, palabra en latín que puede referirse a:

 Mandatum, rito de lavado de pies en la liturgia. 
 Mandatum (contrato), tipo de contrato en derecho romano.

Latinismos